Erik Blomqvist (ur. 1879, zm. 1956) – szwedzki strzelec, medalista olimpijski
 Erik Blomqvist (ur. 1896, zm. 1967) – szwedzki lekkoatleta, olimpijczyk
 Erik Blomqvist (ur. 1990) – szwedzki szachista, arcymistrz